De elfde etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een individuele tijdrit en werd verreden op 4 september 2013 over een afstand van 38,8 km in de stad Tarazona. De Zwitser Fabian Cancellara won de tijdrit voor wereldkampioen Tony Martin, de Italiaan Vincenzo Nibali neemt de leiderstrui over.

Verloop

Tussentijden

Bergsprint

Sprint-Aankomst

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
  Matteo Montaguti (AG2R-La Mondiale); Niet gestart.
  Iván Velasco (Caja Rural-Seguros RGA); Niet gestart.
  Kevin De Weert (Omega Pharma-Quick-Step); Opgave.

Externe links
 De route van de 11e etappe op www.lavuelta.com

11
Sport in Aragón